Château de Bourgon peut désigner deux châteaux, en France :
 Château de Bourgon en Charente ;
 Château de Bourgon en Mayenne.

Bourgon